Місто:
 Пирятин — Полтавська область, Пирятинський район, районний центр

Села:
 Пирятин — Львівська область, Львівський район
 Пирятин — Рівненська область, Дубенський район

Станція:
 Пирятин — залізнична станція на лінії Гребінка — Бахмач

Музика:
 Пирятин — український рок-гурт